Руднєво () — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Руднєво — присілок у складі Козельського району Калузької області.
 Руднєво — село за МКАД, адміністративно числиться як Руднєво (Москва, ВАО, район Косино-Ухтомський).
 Руднєво — присілок у складі Пронського району Рязанської області.
 Руднєво — село в Приморському краї, підпорядковане адміністрації міста Фокіно.
 Руднєво — присілок у Троїцькому адміністративному окрузі Москви (до 1 липня 2012 року був у складі Наро-Фомінського району Московської області).
 Руднєво — присілок у Каширському районі Московської області.
 Руднєво — присілок у складі Луховицького району Московської області.
 Руднєво — село в Болховському районі Орловської області.
 Руднєво — присілок у складі Мценського району Орловської області.
 Руднєво — присілок у складі Новоржевського району Псковської області (Вьоскінська волость)
 Руднєво — присілок в Угранському районі Смоленської області.
 Руднєво — присілок у складі Фіровського району Тверської області.

Див. також 
 Рудневе — село в Україні, в Ізюмському районі Харківської області.
 Руднєве — село в Україні, в Путивльському районі Сумської області.
 ТЧ-20 «Рудньово» — електродепо Московського метрополітену.
 «Рудньово» — проєктна назва станції «Некрасовка» Московського метрополітену.